

Жінки 
 Уланова Галина Сергіївна (1910—1998) — російська балерина, народна артистка СРСР, двічі Герой Соціалістичної Праці, лауреат Ленінської (1957) і чотирьох Сталінських премій.
 Уланова Катерина Вадимівна (* 1986) — російська волейболістка. Чемпіонка світу-2010, 6-разова чемпіонка Росії.
 Уланова Любов Михайлівна (1917—2007) — радянська льотчиця, Герой Соціалістичної Праці.

Чоловіки 
 Уланов Анатолій Андрійович (* 1929 — ?) — секретар Ворошиловградського обкому КПУ. Депутат Верховної Ради УРСР 7—8-го скликання. Член ЦК КПУ в 1971—1976 рр.
 Уланов Валентин Миколайович (* 1937) — пенсіонер МВС. Народний депутат України 2-го скликання.
 Уланов Володимир Вікторович (1951—2000) — радянський волейболіст, гравець збірної СРСР. Срібний призер Олімпійських ігор-1976, володар Кубка світу, чемпіон Европи, чотириразовий чемпіон СРСР.
 Уланов Геннадій Іванович (1929—2018) — 1-й секретар Калузького обласного комітету КПРС. Кандидат у члени ЦК КПРС у 1986—1990 роках. Депутат Верховної Ради СРСР 11-го скликання.
 Уланов Ігор Сергійович (* 1969) — радянський і російський хокеїст, захисник, після завершення кар'єри — тренер.
 Уланов Ілля Євстахійович (1911—1989) — підполковник РА, учасник Другої світової війни, Герой Радянського Союзу.
 Уланов Кір Юрійович (* 1991) — маркетинг-ревізор.
 Уланов Олексій Миколайович (* 1947) — радянський фігурист, що виступав в парному катанні. З Іриною Родніною — олімпійський чемпіон 1972 року, чотириразовий чемпіон світу і Європи, дворазовий чемпіон СРСР.

 Уланова — село Болховського району Орловської області РФ.
Російські прізвища